Mandeville je valonské příjmení a může znamenat:
 Mandeville – populární středověký cestopis (kolem 1370)
 Jehan de Mandeville – jeho údajný autor
 Bernard Mandeville (1670-1733) – lékař a spisovatel, autor "Bajky o včelách"